Скотт Данн (; ) — английский футболист. Воспитанник футбольной академии «Уолсолла». Выступает на позиции центрального защитника за «Рединг».

Клубная карьера

Уолсолл 
Данн присоединился к «Уолсоллу» в 2003 году в качестве юниора после впечатляющего просмотра на стадионе «Бескот», подписав профессиональный контракт с «шорниками» в следующем году. Для получения игровой практики, в сезоне 2004/05, Скотт отправился в аренду в датский клуб «Кёге».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Кристал Пэлас»
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Кёге»
Игроки ФК «Хенсфорд Таун»
Игроки ФК «Реддич Юнайтед»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Рединг»